Ruda salvaje puede referirse a:

 El nombre común de la planta Peganum harmala.
 El nombre común de la planta Ruta montana.